Luisa Dánská (19. října 1726, Kodaň – 8. srpna 1756, Hildburghausen) byla dánskou princeznou, dcerou krále Kristiána VI. a jeho manželky Žofie Magdaleny Braniborské. Po sňatku s vévodou Arnoštem Fridrichem III. se stala sasko-hildburghausenskou vévodkyní.

Život 
Luisa byla zahraničními diplomaty popisována jako půvabná bytost, nepříliš vhodná k přísnému a náboženskému dvoru jejích rodičů. Její vztahy s rodiči nebyly dobré, kvůli jejich odlišným osobnostem. Nenáviděla přísné zvyky u dvora; otec si v dopise svému příteli hraběti Kristiánovi Güntherevi Stolbergovi stěžoval na Luisin "vzpurný charakter". Luisino jméno je spojeno s její rolí v delikátní diplomatické hře, která se odehrála v posledních letech vlády Kristiána VI.

Skandál a sňatek 
Nejdříve se považoval za vhodného manžela pro Luisu syn britského krále Jiřího II., vévoda z Cumberlandu, ale od tohoto nápadníka se upustilo po Kristiánově pokusu učinit z dcery švédskou královnu během volby dědice uvolněného trůnu v letech 1742–1743. Kristián VI. se o to pokusil skrze Luisin sňatek s francouzským kandidátem, zweibrückensko-birkenfeldským knížetem nebo s knížetem z Meklenburku. Žádný z těchto plánů se však neuskutečnil, uprostřed napětí mezi dánsko-norským státem a Švédskem, byl holštýnsko-gottorpský kandidát Adolf Fridrich v roce 1743 zvolen budoucím švédským králem, a tak se objevilo vážné téma, že by Luisino manželství s ním vedlo ke spojenectví mezi oběma královstvími. Plán však ztroskotal na Kristiánově nerozumné neochotě vidět svou dceru provdanou za gottorpského prince.

Za vlády svého bratra Frederika V. měla Luisa v roce 1749 poměr - a pravděpodobně dítě - s komorníkem z dánské šlechtické rodiny Ahlefeldtů, který byl posléze odsouzen k trestu odnětí svobody. Později toho roku byla princezna spěšně provdána za sasko-hildburghausenského vévodu Arnošta Fridricha III. K urychlení svatby a zabránění skandálu obdržela Luisa velké věno. Svatba se uskutečnila v paláci Hirschholm severně od Kodaně 1. října 1749.

Sasko-hildburghausenská vévodkyně 
Jako vévodkyně vedla dvůr proslulý formální etiketou, velkými náklady a mnoha slavnostmi; byla popisována jako pyšná s "královskými životními výdaji", zábavná vlastním baletem, maškarádami, plesy, lovem a hazardními hrami, jízdami ulicemi kočárem (v zimě na saních) ze zlata a stříbra.

Princezna Luisa Dánská zemřela 8. srpna 1756 při porodu jediného dítěte, které zemřelo o měsíc později, dcery Frederiky Žofie.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Oldenburkové
Sasko-Hildburghausenští
Dánské princezny
Norské princezny
Saské vévodkyně
Narození v roce 1726
Narození 19. října
Narození v Kodani
Úmrtí v roce 1756
Úmrtí 8. srpna
Úmrtí v Durynsku
Ženy